Jméno a příjmení Jaroslav Volf nosí více různých osobností:

 Jaroslav Volf (kanoista) (* 1979) – český vodní slalomář, kanoista
 Jaroslav Volf (lední hokejista) (1933–1990) – český lední hokejista, útočník, později trenér HC Kladno
 Jaroslav Volf (lékař) (* 1954) – pracovní lékař, odborník ve veřejném zdravotnictví, ředitel Státního zdravotního ústavu,
 Jaroslav Volf (malíř) (1925–2010) – český malíř a lékař působící v Jičíně
 Jaroslav Volf (motocyklový závodník) (1921–2001) – český motocyklový závodník
 Jaroslav Volf (1941) – (* 1941) – český plochodrážní závodník, syn Jaroslava Volfa
 Jaroslav Volf (politik) (* 1952) – slovenský politik, poslanec Národní rady Slovenské republiky
 Jaroslav Volf (sochař) (1896–1977) – kladenský kamenosochař